ГАЗ-ААА — советский среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости.
Представлял собой реализацию концепции создания «шестиколёсного» автомобиля повышенной проходимости за счёт увеличения числа ведущих мостов до двух, таким образом, колёсная формула автомобиля из  была превращена в .

Предыстория трёхосных автомобилей 
В 1920-х годах в мировой автомобильной промышленности стала популярной концепция трёхосных (по тогдашней терминологии шестиколёсных) автомобилей повышенной проходимости с колёсной формулой . В СССР внимание автомобилям повышенной проходимости (прежде всего для нужд РККА) уделялось самое пристальное, поэтому первоначально начались их закупки по импорту. 

Например, для эксплуатации в Средней Азии закупались популярные французские средние грузопассажирские автомобили Renault MH, а для РККА — английские тяжёлые 7-тонные грузовики Moreland TX6. На базе последнего в 1931 году был даже создан тяжёлый бронеавтомобиль Д-9. В конце 1930 года в США была закуплена партия из 1000 трёхосных () грузовиков «Timken Company» Ford-Timken грузоподъёмностью 1,5—2,5 т, выпускавшихся на базе стандартного двухосного () Ford АА. В США эта модель большого признания не получила, но в СССР стала родоначальницей всех «трёхосок». 

В 1931 году сборка трёхосных «Ford-Timken» из американских комплектов была развёрнута на Первом автосборочном заводе. На базе «Ford-Timken» уже в 1931 году были разработаны и в 1931—1934 годах выпускались серийно бронеавтомобили среднего класса Д-13, БАИ и БА-3, а также были созданы экспериментальные плавающие авто-железнодорожные бронеавтомобили БАД-1 и БАД-2.

История создания и производства ГАЗ-ААА 
В 1932 году на шасси Ford АА в НАТИ был разработан собственный оригинальный трёхосный вариант полуторки с червячными главными передачами мостов и демультипликатором. В дальнейшем конструкция ГАЗ-ААА доводилась в КБ спецмашин ГАЗа под руководством Виталия Андреевича Грачёва. 

Серийный выпуск ГАЗ-ААА был освоен в 1936 году и продолжался до августа 1943 года, когда был свёрнут вследствие больших разрушений ГАЗа бомбардировочной авиацией люфтваффе. Последние машины из задела деталей собрали уже в 1944 году. Было выпущено  грузовика ГАЗ-ААА, в том числе 3331 бронеавтомобиль серии БА-6/БА-10 и 194 автобуса ГАЗ-05-193.

Эксплуатация 
В 1937 году ГАЗ-ААА использовался в процессе топосъёмки побережья Таймырского полуострова гидрографами полярной станции Челюскин, которые назвали в честь автомобиля безымянный мыс — Вездеход.

Во время Великой Отечественной войны автомобили ГАЗ-ААА использовались в основном как средства транспортировки артиллерийских орудий.

Конструкция 
Конструктивно ГАЗ-ААА представлял собой трёхосную модификацию двухосного грузовика ГАЗ-АА/ГАЗ-ММ, где задний ведущий мост заменялся двухосной тележкой с балансирной подвеской мостов на 4 продольных полуэллиптических рессорах, червячными главными передачами и 2-ступенчатым понижающим редуктором в трансмиссии. Связанное с этим увеличение числа колёс позволило уменьшить удельное давление от каждого из них на грунт, что позволило повысить проходимость автомобиля по просёлочным и лесным дорогам. Грузовик мог преодолевать подъём в 27°. В 1938 году грузовик прошёл модернизацию, получив более мощный (50 л. с.) мотор и ряд других усовершенствований, аналогичных базовой модели ГАЗ-ММ. С началом Великой Отечественной войны конструкция ГАЗ-ААА была существенно упрощена (по типу ГАЗ-ММ-В) в целях снижения трудоёмкости и стоимости производства, что практически не отразилось на ТТХ. Для повышения проходимости на ведущие колёса бронеавтомобилей и спецмашин на базе ГАЗ-ААА надевались быстросъёмные вездеходные цепи типа «Оверолл» (входили в штатное оснащение всех средних БА).

Модификации, спецмашины и бронеавтомобили на базе ГАЗ-ААА 
На шасси ГАЗ-ААА монтировались радиосистемы дальнего обнаружения РУС-2, радиостанции и мастерские разных типов, бензо- и маслозаправщики М3-38 и прочее. Кроме того, в 1941—1945 годах на шасси ГАЗ-ААА выпускался автобус ГАЗ-05-193, использовавшийся в качестве штабной или санитарной машины, а также гигиенической и бактериологической автолабораторий АЛ.

На заводе №92 в Горьком на базе ГАЗ-ААА с установкой позади бронированой кабины артиллерийского орудия ЗиС-2 был создан прототип самоходного артиллерийского орудия ЗиС-31, который прошел испытания в июле-августе 1941 года, но в серийное производство САУ не была запущена.

Укороченное шасси грузовика ГАЗ-ААА использовалось для производства бронеавтомобилей среднего класса боевой массой 4,8—5,9 т: БА-6 (1936—1938) и БА-10 (1938—1941). Кроме того, на шасси ГАЗ-ААА устанавливалась система реактивного залпового огня БМ-8-48 «Катюша» и самоходная установка СУ-1-12 с 76-мм полковой пушкой.Так же на базе ГАЗ ААА был создан авиационный стартёр АС 2.

Музейные экземпляры 

 Музей автомотостарины (Владивосток).
 Музей Горьковского автозавода (Нижний Новгород).
 Музей отечественной военной истории (д. Падиково, Истринский район Московской области).
 Музейный комплекс УГМК (Верхняя Пышма).

См. также 
 ЗИС-6
 Тип 94
 Studebaker US6
 GMC CCKW

Примечания 

Автомобили Горьковского автомобильного завода
Грузовые автомобили СССР
Появились в 1936 году в России
Автомобили Второй мировой войны